Skinner, ett engelskt efternamn, som betyder "skinnare". Det kan avse:

 Skinner (auktionsfirma) –  brittisk auktionsfirma
 Skinner (auktor) –  beteckningar vid biologisk namngivning
 Skinner (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Skinner-box –  anordning för studier av djurs beteende
 Dege & Skinner –   exklusivt brittiskt herrskrädderi
 The Mule Skinner Band  – svenskt rock-band

Geografi

Antarktis
 Skinner Nunatak 
 Skinner Saddle – bergspass 
 Mount Skinner

Se även
 Skinner Glacier – flera
 Skinner Peak – flera
 Skinner Ridge – flera

Personer med förnamnet eller smeknamnet  Skinner
 Skinner Poulin (1887–1971), kanadensisk ishockeyspelare